Paralelní obří slalom žen ve snowboardingu na Zimních olympijských hrách 2018 se konal v sobotu 24. února 2018 jako pátý a poslední ženský závod ve snowboardingu jihokorejské olympiády na sjezdovce Pokwang Phoenix Parku, ležícího v okresu Pchjongčchang. Zahájení kvalifikace proběhlo v 9.00 hodin místního času a vyřazovací fáze odstartovala ve 13.30 hodin. Do závodu nastoupilo 31 snowboardistek ze 14 států.

Obhájkyní zlata byla Švýcarka Patrizia Kummerová, která skončila na šestnácté pozici.

Kvalifikační kritéria 
Start si zajistilo prvních 32 žen v žebříčku vytvořeném pro snowboardistky, které splnily olympijské nominační kvóty, s účasti maximálně čtyř závodnic na jeden národní olympijský výbor. Všechny kvalifikované snowboardistky se musely také umístit do třicátého místa v závodě Světového poháru či na Mistrovství světa 2017 v Sierra Nevadě, a to během kvalifikačního období od 1. července 2016 do 21. ledna 2018, při dosažení alespoň 100 bodů FIS.

Program

Medailistky 
Olympijskou vítězkou se stala 22letá Češka Ester Ledecká, která navázala na týden staré zlato ze Super G v alpském lyžování a jako první žena v historii vyhrála soutěže ve dvou různých sportech na jediné zimní olympiádě, což před ní dokázali pouze norští lyžaři Thorleif Haug (1924) a Johan Gröttumsbraten (1928). Jedinou ženou, která do té doby získala olympijská zlata ve dvou sportech se stala sovětská závodnice Anfisa Rezcovová, jež triumfovala ve štafetovém běhu na lyžích (1988) a následně v biatlonu (1992, 1994).

V kvalifikačních jízdách Ledecká dosáhla nejrychlejšího času v červené a pátého nejrychlejšího v modré dráze, což v součtu znamenalo první postupové místo s výrazným odstupem před druhou v pořadí. Tím si zajistila možnost výběru dráhy pro vyřazovací fázi, s opakovanou volbou červené dráhy, na níž byly v kvalifikaci docíleny rychlejší časy. Všechny čtyři vyřazovací jízdy vyhrála a po Evě Samkové se stala druhou českou olympijskou šampionkou ve snowboardingu.

Stříbrnou medaili si odvezla 30letá Němka Selina Jörgová a bronzový kov, po vítězném malém finále nad Ruskou Aljonou Zavarzinovou, připadl další německé snowboardistce, 21leté Ramoně Theresii Hofmeisterové. Obě tak vybojovaly své první medaile z vrcholné světové akce dospělých.

Výsledky

Kvalifikace 
Do kvalifikačních jízd nastoupilo 31 závodnic.

Vyřazovací fáze 
Šestnáct závodnic s nejlepším výsledným časem z kvalifikace postoupilo do vyřazovací fáze.

{| class="wikitable bordered" style="font-size: 88%; white-space:nowrap;"
|-
| +0,02 až 4,07 s – časová ztráta poražené
|-
| DNF – nedojela do cíle
|}

Reference 

Paralelní obří slalom žen